«Маленький лорд» — название нескольких произведений:

 «Маленький лорд Фаунтлерой» () — классическая повесть Фрэнсис Бёрнетт (1886).
 «Маленький лорд» (, 1955) — роман Юхана Боргена, первая часть трилогии о Вилфреде Сагене.